Александр Григоров:
 Григоров, Александр Александрович (1904—1989) — костромской историк-краевед, автор многочисленных публикаций по истории костромского дворянства.
 Григоров, Александр Николаевич (1799—1870) — основатель первого в Российской империи специализированного женского учебного заведения.